Lingala o rumba africana – genere musicale
Lingua lingala – lingua bantu
Lingala – città del distretto di Kadapa (India)